Riad – capitale dell'Arabia Saudita 
 Riad – forma di architettura spontanea tradizionale del Marocco
 Riad – nome proprio di persona arabo maschile
Tomas Riad – linguista e violinista svedese